

Cinema e televisione 
 Kenilworth – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Kenilworth – serie tv del 1957 prodotta dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
 Kenilworth – serie tv del 1967 prodotta dalla British Broadcasting Corporation (BBC)

Geografia 
 Regno Unito
 Kenilworth – cittadina del Warwickshire
 Stati Uniti d'America
 Kenilworth – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Kenilworth – borough della Contea di Union, New Jersey
 Kenilworth – census-designated place della contea di Chester, Pennsylvania
 Kenilworth – census-designated place della contea di Carbon, Utah

Letteratura 
 Kenilworth (Kenilworth. A Romance) – romanzo storico di Walter Scott del 1821